Neveste perfecte se poate referi la:

 Neveste perfecte (roman) (The Stepford Wives), roman de Ira Levin din 1972
 Ecranizări ale romanului lui Levin:
 Neveste perfecte (film din 1975) (The Stepford Wives), film din 1975 regizat de Bryan Forbes
 Neveste perfecte (film din 2004) (The Stepford Wives), film din 2004 regizat de Frank Oz